Цаплюк:
 Цаплюк, Александр Иожефович (род. 1965) — российский военный деятель.
 Цаплюк, Игорь Юрьевич (род. 1970) — советский, российский и белорусский футболист.